Kuglački klub "Imotski" (KK Imotski; K.K. Imotski; Imotski) je bio muški kuglački klub iz Imotskog, Splitsko-dalmatinska županija.

O klubu 
Klub je osnovan 1978. godine, a službeno registriran 1980. godine. 1980.-ih je klub uglavnom nastupao u "A" i "B" ligi Kuglačkog saveza Splita.  
Po osamostaljenju Hrvatske, klub je pretežno bio prvoligaš i drugoligaš, uz odigranih dvanaest sezona u 1. hrvatskoj ligi.  
Klub je prestao s radom i brisan 2017. godine, nakon što se natjecao u 1. B HKL - Jug, kada je i brisan iz članstva i registra udruga. 
   
Zbog nepostojanja adekvatne kuglane u Imotskome, klub je za treninge i nastupe koristio kuglane u drugim gradovima i mjestima, kao što su Posušje, Tomislavgrad, Trilj, Split, Šibenik i Zadar. 
  
Sljednik KK "Imotski" je klub KK "Imotska krajina", osnovana 2015. godine.

Uspjesi

Ekipno 
 1. B HKL - Jug 
 prvak: 1994./95., 2000./01.  

 2. HKL - Jug 
 prvak: 2015./16.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama  

 Rezervna momčad

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Imotski 
 Kuglački klub Imotska krajina

Vanjske poveznice 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB IMOTSKI

Izvori  
 Marinko Perić: "Povijest sporta Cetinske krajine", Sinj, 1989., UDK: 796(497.5-3 Cetinska krajina)(091), str. 262-269 
 poslovna.hr, K.K. IMOTSKI  
 fininfo.hr, K.K. IMOTSKI 
  

Imotski
Šport u Imotskom